El término Eagle Air puede referirse a:

 Eagle Air (Islandia) (ICAO - "FEI"), aerolínea islandesa.
 Eagle Air (Sierra Leona) (ICAO - "EGR"), aerolínea sierraleonesa.
 Eagle Air (Guinea) (ICAO - "EGR"), aerolínea guineana.
 Eagle Air (Tanzania) (ICAO - "EFL"), aerolínea tanzana.
 Eagle Air (Uganda) (ICAO - "EGU"), aerolínea ugandesa.
 Eagle Airways (Nueva Zelanda) (ICAO - "EAG"), aerolínea neozelandesa.
 Eagle Airways (UK), aerolínea creada en 1950 posteriormente llamada British Eagle.